Borodino puede referirse a:

Acepciones geográficas 
 El asentamiento urbano de Ucrania, Borodino.
 La ciudad rusa del Krai de Krasnoyarsk, Borodinó.
 La ciudad rusa del Óblast de Moscú, Borodinó, lugar de la batalla napoleónica.
 Las Islas Borodino, un grupo de tres islas cercanas al archipiélago de Okinawa, conocidas actualmente como Islas Daitō y bautizadas originalmente como Islas Sin Probecho (islas Sin Provecho en moderno castellano) en 1587.

Acepciones militares 
 La batalla de Borodinó encuadrada en las invasión napoleónica de Rusia.
 El acorazado Borodino de la armada imperial rusa, botado en 1901, que daba nombre a su clase.
 El crucero de batalla Borodino de la armada imperial rusa, que no llegó a completarse.
 La Operación Borodino, equivalente ruso del proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica.
 El acorazado alemán SMS Schleswig-Holstein, reflotado por la armada rusa y rebautizado como Borodino hacia 1946 para convertirse en buque de entrenamiento.